Robert Graham, Bob Graham, Bobby Graham
 Robert Graham, sir Robert Graham of Kinpont (zm. 1437) – szkocki posiadacz ziemski, jeden z zabójców króla Jakub aI
 Robert Graham (1786–1845) – szkocki lekarz i botanik
 Bobby Graham (1909–1963) – brytyjski lekkoatleta, olimpijczyk
 Bob Graham, wł. Daniel Robert Graham (ur. 1936) – amerykański polityk, senator i gubernator Florydy
 Bobby Graham, wł. Robert Francis Neate (1940–2009) – brytyjski muzyk, kompozytor i producent
 Robert Graham (ur. 1942) – niemiecki fizyk
 Bob Graham, wł. Robert James Graham (ur. 1942) – australijski polityk stanowy z Tasmanii
 Bob Graham, wł. Robert Leslie Graham (ur. 1943) – australijski polityk stanowy z Nowej Południowej Walii
 Bobby Graham (ur. 1944) – szkocki piłkarz
 Bob Graham, wł. Robert Graham (ur. 1947) – kanadyjski hokeista